Jeffrey City — no Wyoming
 Jeffrey (filme) — filme de 1995, estrelado por Steven Weber
 Jeffrey Dahmer - assassino em série americano

Desambiguações de topônimos